Vampire, Piraten, Aliens (Originaltitel: Vampires, Pirates & Aliens) ist eine britische Zeichentrickserie, die zwischen 1999 und 2000 produziert wurde. Die Handlung basiert dabei auf dem Kinderbuch Aliens Joke Book (Vampires, pirates, aliens) von Colin Hawkins und  Jacqui Hawkins.

Handlung 
Die Serie erzählt in jeder Folge drei unterschiedliche Geschichten von Vampiren mit unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen, Piraten (Captain Blunder und seine Crew und ihren Abenteuern mit dem Schiff The Mad Maggot) und Aliens, die versuchen auf ihren Heimatplaneten zurückzukommen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Cosgrove Hall Films, France Animation und Millimages produziert. Dabei sind 26 Doppelfolgen erschienen.

Erstmals wurde die Serie 1999 auf dem britischen Fernsehsender CITV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 3. Oktober 2001 bei dem Sender KI.KA statt.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre